Алкиной ():

 Алкиной (царь феаков) — мифический царь феаков, персонаж «Одиссеи».
 Алкиной (философ) — философ-платоник II в.
Ср. также:
 Алкиной (бабочка) (лат. Byasa alcinous) — дневная бабочка семейства парусники (Papilionidae).
 (11428) Алкиной — астероид троянской группы Юпитера.
 Алкиной (кратер) — кратер на Тефии